Osoby o tym nazwisku:

 Bernadetta Grabias (ur. 1979) – polska śpiewaczka operowa
 Stanisław Grabias (ur. 1942) – polski logopeda i językoznawca